Rzesza (niem. Reich) – historyczne określenie państwa niemieckiego

Inne znaczenia 
 Rzesza – wieś na Litwie, położona w rejonie wileńskim
 Rzesza – gmina na Litwie, położona w rejonie wileńskim
 Wielka Rzesza – wieś na Litwie, położona w rejonie wileńskim
 Mała Rzesza – wieś na Litwie, położona w rejonie wileńskim
 Rzesza Wielkomorawska – państwo wielkomorawskie, średniowieczne państwo słowiańskie
 Rzesza – wielka liczba ludzi

Przypisy